Cartwright ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Cartwright (1945–2021), britischer Musiker
 Alexander Cartwright (1820–1892), US-amerikanischer Baseballfunktionär
 Angela Cartwright (* 1952), britische Schauspielerin
 Bill Cartwright (* 1957), US-amerikanischer Basketballspieler
 Cyril Cartwright (1924–2015), britischer Radsportler
 Deirdre Cartwright (* 1956), britische Gitarristin
 Ed Cartwright (1859–1933), US-amerikanischer Baseballspieler
 Edmund Cartwright (1743–1823), britischer Erfinder
 Fairfax Cartwright (1857–1928), britischer Diplomat

 H. G. Cartwright, US-amerikanischer Filmtechniker und Filmschaffender

 John Cartwright (1740–1824), britischer Politiker
 John Robert Cartwright (1895–1979), kanadischer Richter
 Justin Cartwright (1943–2018), südafrikanisch-britischer Schriftsteller
 Lynn Cartwright (1927–2004), US-amerikanische Schauspielerin
 Mary Cartwright (1900–1998), britische Mathematikerin
 Matt Cartwright (* 1961), US-amerikanischer Politiker

 Peter Cartwright (1785–1872), US-amerikanischer Prediger
 Rebecca Cartwright (* 1983), australische Schauspielerin
 Richard John Cartwright (1835–1912), kanadischer Politiker
 Robert Cartwright, US-amerikanischer Artdirector und Szenenbildner
 Rock Cartwright (* 1979), US-amerikanischer Footballspieler
 Ryan Cartwright (* 1981), britischer Schauspieler
 Sean Cartwright (* 1964), bahamaischer Tennisspieler
 Sharlene Cartwright-Robinson (* 1971), Politikerin der Turks- und Caicosinseln
 Silvia Cartwright (* 1943), neuseeländische Richterin und Generalgouverneurin
 Thomas Cartwright (1535–1603), englischer Theologe
 Thomas Cartwright (Bischof) († 1689), englischer Geistlicher, Bischof von Chester
 Veronica Cartwright (* 1949), britische Schauspielerin
 Wilburn Cartwright (1892–1979), US-amerikanischer Politiker

Cartwright steht für:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Cartwright (Alabama)
 Cartwright (Arizona)
 Cartwright (Kentucky)
 Cartwright (Louisiana)
 Cartwright (North Dakota)
 Cartwright (Oklahoma)
 Cartwright (Pennsylvania)
 Cartwright (Tennessee)
 Cartwright (Texas)

Orte in Kanada:
 Cartwright (Manitoba)
 Cartwright (Neufundland und Labrador)

im NRHP gelistete Objekte:
 Cartwright Creek Bridge, in Springfield, Kentucky, ID-Nr. 88003425
 Cartwright School, in Phoenix, Arizona, ID-Nr. 93000739
 Cartwright-Moss House, in Goodlettsville, Tennessee, ID-Nr. 79002420

Siehe auch:
 Cartwright Valley, Tal im Viktorialand, Antarktika
 Mount Cartwright, Berg in der Ross Dependency, Antarktika
 Kap Cartwright, Kap auf Heard, Indischer Ozean
 Lorne Greene (als „Ben Cartwright“)